Sainte-Marie-Majeure est un nom porté par de nombreux édifices religieux dans le monde :
 Abbaye Sainte-Marie-Majeure à Pont-à-Mousson, en France ;
 Basilique Sainte-Marie-Majeure de Pontevedra, en Espagne ;
 Basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, en Italie ;
 Cathédrale Sainte-Marie-Majeure à Lisbonne, au Portugal ;
 Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, en France ;
 Cathédrale Sainte-Marie-Majeure à Toulon, en France ;
 Église Sainte-Marie-Majeure de Bonifacio, en Corse ;
 Séminaire Sainte-Marie-Majeure de Strasbourg, en France.

Voir aussi 
 
 

Église dédiée à Marie
Marie